În fonetică, consoana vibrantă uvulară este un sunet consonantic care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este .

Consoanele vibrante, inclusiv , fac parte din grupul de consoane lichide împreună cu consoanele laterale.

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Vibrantă uvulară, Consoană